Zrak ima več pomenov:
 zrak kemijsko
 zrak (strojništvo) v strojništvu
 stisnjeni zrak v industriji